Cenerentola (Cinderella) è un film d'animazione musicale direct-to-video del 1995 diretto da Toshiyuki Hiruma e Takashi, tratto dalla celebre fiaba di Charles Perrault Cenerentola e dalla variante dei fratelli Grimm. Il mediometraggio venne prodotto dalla Jetlag Productions ed è il primo capitolo di Children's Classics, un ciclo di film tratti da fiabe e racconti classici. Fu distribuito in VHS negli Stati Uniti il 15 aprile 1994 dalla GoodTimes Home Video e in Italia nel 1996 dalla Stardust.

Trama 
La figlia di un uomo d'affari, dopo la partenza del padre, viene tiranneggiata dalla crudele matrigna e dalle sue due sorellastre, che la costringono a svolgere tutti i lavori di casa e la soprannominano Cenerentola. 

Un giorno viene proclamato un ballo alla reggia, per poter trovare una sposa al principe. Cenerentola chiede alla matrigna il permesso di accompagnare le due sorelle alla festa. Questa acconsente a condizione che la fanciulla raccolga tutti i fagioli che la donna aveva lasciato cadere fra la cenere del focolare. Cenerentola riesce nel suo compito grazie all'aiuto della fatina sua madrina, che chiama in soccorso degli uccellini, ma la matrigna non le permette comunque di partecipare al ballo. La buona fata le dona allora uno splendido abito con delle scarpette di cristallo, e trasforma una zucca, dei topi e delle lucertole in un cocchio trainato da cavalli con dei lacchè. 

Cenerentola si reca al ballo dove danza tutta la notte con il principe, ma a mezzanotte la magia della fata è destinata a svanire e la giovane è costretta a fuggire, perdendo per la fretta una scarpina. Il principe passa allora in rassegna tutte le fanciulle del regno per provare loro la scarpetta; anche le due sorellastre proveranno invano a calzarla. Cenerentola che era stata costretta dalla matrigna a rimanere chiusa nella sua soffitta inizia a cantare, attirando così l'attenzione del principe. Cenerentola calza con successo la scarpetta e sposa il principe. Inoltre non solo perdonerà la matrigna e le sorellastre, evitando di raccontare al padre quanto furono crudeli con lei, ma darà anche le due in sposa a dei nobiluomini.

Doppiaggio

Colonna sonora 

 Dream On, Cinderella, musica di Nick Carr, Ray Crossley e Andrew Dimitroff, parole di Joellyn Cooperman
 (It's the) Chance of a Lifetime, musica di Nick Carr, Ray Crossley e Andrew Dimitroff, parole di Joellyn Cooperman
 When Love Has Gone Away, musica di Nick Carr, Ray Crossley e Andrew Dimitroff, parole di Joellyn Cooperman

Voci correlate 

 Charles Perrault
 Jetlag Productions
 Golden Films
 Biancaneve (film 1995)
 Le favole più belle (serie animata)
 Le fiabe più belle

Collegamenti esterni 

 Cenerentola, su Internet Movie Database, IMDb.com.
 Cenerentola, su FilmAffinity.
 Cenerentola, su Big Cartoon DataBase.
 Cenerentola, su AllMovie.

Film basati su Cenerentola